Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і захистила свій титул, у фіналі перемігши Яну Новотну без гри.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Мануела Малєєва (3-тє коло)
  Аранча Санчес (півфінал)
  Сандра Чеккіні (3-тє коло)
  Яна Новотна (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (3-тє коло)
  Сільвія Ганіка (3-тє коло)
  Радка Зрубакова (чвертьфінал)
  Беттіна Фулько (півфінал)
  Ізабель Куето (1-ше коло)
  Ізабель Демонжо (3-тє коло)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Манон Боллеграф (1-ше коло)
  Ева Пфафф (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1989 Citizen Cup Draw 

Тур WTA 1989
WTA Hamburg